ЖБ или жб:
 ЖБ — Женевская Библия или Новая Женевская учебная Библия
 ЖБ — жандармский батальон
 ЖБ или Жб — железобетон, железобетонный
 ж/б — жестяная банка